Smjer može biti:

 smjer je dio opisa položaja, gibanja ili vektorske fizikalne (mjerne) veličine koji ne ovisi o prostornoj udaljenosti, a određuje se u odnosu na referentnu točku ili referentni sustav;
 smjer vektora određen je pravcem na kojem vektor leži i orijentacijom od hvatišta do završne točke. Na jednom pravcu i na paralelnim pravcima vektori mogu imati dva suprotna smjera; 
 smjer položaja geometrijskog tijela, čestice ili materijalne točke jest pravac orijentiran od referentne točke prema tom tijelu, na primjer naprijed, natrag, lijevo, desno; 
 smjer gibanja orijentiran je od ranijeg položaja tijela prema kasnijemu. Na jednom pravcu mogu biti dva smjera gibanja (na primjer slijeva nadesno ili zdesna nalijevo); 
 smjer vrtnje opisuje se usporedbom s gibanjem satnih kazaljki, može biti u smjeru gibanja satnih kazaljki i u suprotnom smjeru; 
 smjer brzine i smjer ubrzanja (akceleracije) jednaki su smjeru pomaka u trenutku vremena; 
 smjer sile je smjer u kojem neki izvor sile (fizikalno tijelo ili fizikalno polje) djeluje. 
 smjer električne struje suprotan je smjeru gibanja nosilaca negativnih električnih naboja; 
 smjer vjetra suprotan je smjeru gibanja čestica zraka, orijentiran je prema strani svijeta s koje puše vjetar.
 radiofar se postavlja na točke važne za navigaciju, odakle emitira karakteristične signale koji omogućuju utvrđivanje njegova identiteta i određivanje kuta (takozvani radiosmjer) s pomoću kojega se utvrđuje trenutačni položaj korisnika (na primjer zrakoplova) ili služi kao cilj prema kojemu se korisnik kreće.

Izvori